Jørgen Aall henviser til:

 Jørgen Aall (1771-1833) – norsk købmand og politiker
 Jørgen Aall (1806-1894) – norsk embedsmand og politiker